Fictief figuur
 verscheidene personages uit de Britse serie Upstairs, Downstairs:
 Elisabeth Bellamy
 Hazel Bellamy
 James Bellamy
 Lady Marjorie Bellamy

Personen met de achternaam Bellamy
 Craig Bellamy, Welsh voetballer
 Earl Bellamy, Amerikaans filmregisseur
 Edward Bellamy, Amerikaans utopistisch denker
 naar hem vernoemd, de Nederlandse Bellamy Partij
 Frank Bellamy, Brits striptekenaar
 Jacobus Bellamy (of Bellamij), Nederlands dichter
 Madge Bellamy, Amerikaans actrice
 Matthew Bellamy, Brits zanger en gitarist van de Britse rockband Muse
 Ralph Bellamy, Amerikaans acteur
 Samuel Bellamy, Engels zeerover

Films
 Bellamy (film), Franse film uit 2009 onder regie van Claude Chabrol

Engelse achternaam